Die Eerste Divisie 2017/18 oder auch (wie die belgische Pro League) nach dem Sponsor, der belgischen Brauerei Jupiler, Jupiler League war die 62. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 2017 und endete am 20. Mai 2018 mit der finalen Runde der Play-offs.

Als Meister der Vorsaison stieg die VVV-Venlo und als Play-off-Sieger NAC Breda in die Eredivisie auf. Sie wurden durch die Absteiger Go Ahead Eagles Deventer und NEC Nijmegen (Verlierer des Play-off-Finales) ersetzt. Jong AZ stieg als Meister der Tweede Divisie auf, Achilles ’29 war der einzige Absteiger.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander, so dass am Ende der Saison jede Mannschaft 38 Spiele vorzuweisen hatte. Die Saison war in vier Staffeln zu je 9 Spielen aufgeteilt, die ersten beiden Spieltage flossen nicht in das Staffelsystem mit ein. Die Leistung aus den Staffeln wurde in die Gesamttabelle übertragen.

Der Meister der Liga wäre direkt in die Eredivisie aufgestiegen. Da den Titel jedoch eine der Zweitmannschaften von Eredivisie-Klubs gewann, rückte der nächstplatzierte Klub nach. Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die Plätze 2 bis 9 der Eerste Divisie hätten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation spielen sollen. Da Zweitmannschaften ihre Plätze in den Play-offs abgeben mussten und ebenso ein Staffelgewinn über die Vergabe des letzten Teilnahmeplatzes für die 1. Play-off-Runde entschied, nahmen die Teams auf den Rängen 3 und 4, 6–10 sowie 13 teil. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Zeitgleich spielten die Plätze 3–6 sowie 7 der Eerste Divisie gegeneinander. In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Letztendlich stiegen drei Mannschaften aus der Eerste Divisie auf. Die vier Reservemannschaften der Ehrendivisionäre Ajax, PSV, FC Utrecht und AZ waren nicht aufstiegsberechtigt und nahmen daher nicht an den Play-offs teil. Im Falle eines Abstiegs der Profis drohte einer Reservemannschaft der Zwangsabstieg.

Im Rahmen einer Reformierung der Ligapyramide beschloss der KNVB in einer Sitzung am 2. Oktober 2017, künftig Aufstiege in die und Abstiege aus der Eerste Divisie auszusetzen.

Saisonverlauf 
Da der Meister Jong Ajax nicht aufstiegsberechtigt war, stieg der Zweitplatzierte, Fortuna Sittard, in die Eredivisie auf. Der Meister der Eredivisie 2009/10, der FC Twente Enschede, spielte in der kommenden Saison erstmals seit den 1980er Jahren wieder zweitklassig. Aufgrund der Ligareform im Herbst 2017 gab es keine Absteiger in die und keine Aufsteiger aus der Tweede Divisie.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Staffel 1 – 4

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 und 17 der Eredivisie und die acht besten Mannschaften der Eerste Divisie, welche weder direkt sportlich aufsteigen können noch Zweitmannschaften sind, spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Zeitgleich spielten die Plätze 2 bis 5 der Eerste Divisie gegeneinander. In der Finalrunde trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander.

Torschützenliste

Meiste Torvorlagen

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2017/18